Manuel Mora puede estar refiriéndose a:

 Manuel de Mora-Figueroa (1904-1964), político y militar español.
 Manuel Mora Fernández (1800-?), jurista costarricense.
 Manuel Mora Jaramillo (1964- ), político colombiano.
 Manuel Mora Morales (1952- ), escritor y cineasta español.
 Manuel Mora Torres (1913-2005), sindicalista y militar español.
 Manuel Mora Valverde (1909-1997), político y abogado costarricense.